Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2002./03., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Kvalifikacije za 2. HRL - Jug 
Igrano u Sinju 13. – 15. lipnja 2003.

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za popunu 1.HRL

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 113-114
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 2002./03. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Hrvatski športski almanah 2003/2004

Poveznice 
 1. HRL 2002./03.
 3. HRL 2002./03.
 4. rang prvenstva 2002./03.
 Hrvatski kup 2002./03.

2002-03
m-2